Telegrafska agencija Hrvatske

ICAOO-ov kôd za Air Moorea

međunarodna športska kratica za Tahiti

kratica za Theaterakademie Hamburg, studijski dekanat u  Hochschule für Musik und Theater Hamburg

kratica za Training Attack Helicopter, vježbena inačica helikoptera Bell AH-1

kratica za Trans-African Highways